Элизабет Кромвель (; 1598—1665), урождённая Буршье (Bourchier) — жена Оливера Кромвеля.

Биография 
Родилась в 1598 году в , графство Эссекс, в семье сэра Джеймса Буршье (Sir James Bourchier, Knt. of Felsted in Essex), богатого лондонского торговца кожей, и его жены Фрэнсис Крейн (Frances Crane).

Элизабет была старшей из двенадцати детей в семье. 22 августа 1620 года в лондонской церкви Святого Эгидия, она вышла замуж за Оливера Кромвеля. Этот брак оказался весьма выгоден для Кромвеля, так как отец Элизабет познакомил его с богатым торговым сообществом Лондона, а обширные земли, которыми владел сэр Джеймс в Эссексе, позже гарантировали Кромвелю большую поддержку со стороны влиятельных семей местного пуританского дворянства.

После смерти её мужа в 1658 году и отречения сына от престола в 1659 году, Кромвели потеряли свое влияние в государственных делах. Однако армия заставила парламент выделить Элизабет подходящее содержание. После Восстановления монархии в 1660 году Элизабет планировала бежать из Англии и собрала большое количество ценностей с намерением вывезти их из королевства. После того, как эти планы стали известны Государственному совету, было приказано провести расследование — несколько предметов, принадлежащих королевской семье, были обнаружены и конфискованы.

Она уехала из страны без этих ценностей. Предположительно, некоторое время жила в Швейцарии. Удалилась на короткий срок в Уэльс, затем она переехала в дом своего зятя — Джона Клейпола, в Нортборо, графство Нортгемптоншир. Здесь Элизабет Кромвель оставалась до своей смерти в ноябре 1665 года и была похоронена в церкви Нортборо 19 ноября.

Семья 
Брак Кромвелей был счастливым. Оливер писал Элизабет заботливые любовные письма во время своих военных кампаний, некоторые из них были опубликованы в антологии любовных писем под редакцией  в 1976 году.

В их браке у них родилось девять детей, восемь из которых достигли совершеннолетия:
 Роберт (1621—1639) — умер в годы учёбы в школе.
 Оливер (1623—1644) — стал корнетом в отряде лорда Сент-Джона в армии графа Эссекса и умер от оспы.
 Бриджит (1624—1662) — была замужем сначала за Генри Айртоном (1646), а затем за Чарльзом Флитвудом (1652).
 Ричард (1626—1712) — в 1658 году сменил своего отца на посту лорда-протектора, но год спустя протекторат рухнул.
 Генри (1628—1674) — служил лордом-заместителем Ирландии.
 Элизабет (1629—1658) — была замужем за .
 Джеймс (родился и умер в 1632 году).
  (1637—1713) — была замужем за .
  (1638—1720) — была замужем сначала за Робертом Ричем, а затем за сэром .

Предки

Примечания

Источники 
 Gaunt, Peter (2008). «Cromwell [Bourchier], Elizabeth (1598—1665)». Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press, doi:10.1093/ref: odnb/65778.

Ссылки 
 «The Fundamentalist Queen», Sunday Feature on BBC Radio 3, presented by Samira Ahmed (orig. broadcast 7 December 2014)
 Cromwell’s Wife and Children

Элизабет
Оливер Кромвель